Belzoni, olasz családnév
 Giovanni Battista Belzoni (1778–1823) olasz származású kalandor, cirkuszi erőművész és vízmérnök, egyiptomi felfedező
 Amerikai Egyesült Államok
 Belzoni, település Mississippi államban
 Belzoni, település Oklahoma államban